Guillermo de Hohenzollern (Düsseldorf, 7 de marzo de 1864 - Sigmaringen, 22 de octubre de 1927) fue miembro de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen.

Biografía 

Guillermo nació como el hijo mayor de Leopoldo, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen y la infanta Antonia de Portugal. Fue nieto de María II de Portugal, hermano de Fernando I de Rumania y primo de Carlos I de Portugal y Federico Augusto III de Sajonia.

En 1880, su padre renunció a sus derechos al trono de Rumania como hermano mayor de Carol I. Desde entonces Guillermo fue heredero presunto del trono hasta 1886, cuando renunció a sus derechos al trono en favor de su hermano Fernando.

En 1889, Guillermo se casó con la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias, única hija del príncipe Luis de Borbón-Dos Sicilias, conde de Trani, y la duquesa Matilde en Baviera. Era además nieta del rey Fernando II de las Dos Sicilias y sobrina de la emperatriz Isabel de Austria. La pareja tuvo tres hijos:

 Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen (1890-1966), casada primero con Manuel II de Portugal y luego con el conde Robert Douglas. Sin descendencia de ambos matrimonios.
 Federico Víctor de Hohenzollern-Sigmaringen (1891-1965), casado con Margarita de Sajonia. Con descendencia. Su hermano gemelo fue Francisco José.
 Francisco José de Hohenzollern-Sigmaringen (1891-1964), quien adoptó la denominación Hohenzollern-Emden y se casó con María Alix de Sajonia. Con descendencia.

En 1905, Guillermo sucedió a su padre como príncipe de Hohenzollern.

En 1915, seis años después de la muerte de su esposa, Guillermo contrajo segundas nupcias con Adelgunda de Baviera, hija mayor del rey Luis III de Baviera. La pareja no tuvo hijos.

En 1918, al caer el Imperio alemán su título fue abolido. Continuó usando su apellido principesco, que estaba permitido por la constitución.

Títulos y tratamientos 
 1864-1869: Su Alteza Serenísima el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen.
 1869-1885: Su Alteza Serenísima el príncipe Guillermo de Hohenzollern.
 1885-1905: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Hohenzollern.
 1905-1910: Su Alteza el príncipe de Hohenzollern.
 1910-1927: Su Alteza Real el príncipe de Hohenzollern.

Ancestros 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Nacidos en Düsseldorf
Hohenzollern-Sigmaringen, Guillermo de
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Generales de Prusia
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Orden de la Estrella de Rumania
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Personas de la Provincia del Rin